Гран-при ФИДЕ 2019 — серия из 4-х шахматных турниров по олимпийской системе, проходившая с мая по декабрь 2019-го года и являвшаяся одним из квалификационных циклов к Матчу за звание чемпиона мира по шахматам 2020 года.

Первое место в общем зачёте занял Александр Грищук, набравший 20 очков, второе — Ян Непомнящий, набравший 19 очков. Оба гроссмейстера квалифицировались в Турнир претендентов по шахматам 2020. Третье место, набрав 16 очков, занял Максим Вашье-Лаграв, который стал возможным кандидатом на персональное приглашение от организаторов (wild card).

Регламент 
 90 минут на ход + добавление 30 секунд начиная с 1-го хода и 30 минут начиная с 40-го хода.

Формат 
Каждый турнир проходит по олимпийской системе (на выбывание). Формат турнира похож на Кубок мира.
Соперники играют по две партии в «классику», набравший наибольшее количество очков проходит в следующий раунд, а его оппонент вылетает. В случае дележа первого места предусмотрен тай-брейк в следующем порядке:

 25 минут на ход + добавление 10 секунд начиная с 1-го хода
 10 минут на ход + добавление 10 секунд начиная с 1-го хода
 5 минут на ход + добавление 3 секунды
 «армагеддон»

Начисление очков 

За каждый проход без тай-брейка начисляется дополнительное очко. Таким образом, наибольшее возможное количество очков за один турнир — 12.

Участники 
Всего в серии участвовал 21 шахматист, за исключением Бориса Гельфанда, Дмитрия Андрейкина и Вана Хао, которые участвовали только на последнем этапе серии в Иерусалиме и в общий зачёт не входили. Гельфанд был номинирован организаторами турнира, а Андрейкин и Ван Хао заменили снявшихся Теймура Раджабова и Левона Ароняна.

Этапы

Москва 
Первый турнир проходил в Москве с 17 по 29 мая. Победителем стал российский шахматист Ян Непомнящий, обыгравший в финале соотечественника Александра Грищука.

Участники:

Рига 
Второй турнир проходил в Риге с 12 по 24 июля, победу одержал азербайджанец Шахрияр Мамедъяров, одолевший в финале француза Максима Вашье-Лаграва.

Участники:

Гамбург 
Третий этап серии Гран-при проходил в Гамбурге с 5 по 17 ноября 2019 года. Победителем стал российский гроссмейстер Александр Грищук, победивший в финале польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду.
Участники:

Иерусалим 
Последний этап Гран-при проходил с 11 по 23 декабря в Иерусалиме. Примечателен тем, что на турнире участвовали три гроссмейстера, не входивших в основной зачёт серии — Борис Гельфанд (Израиль), Дмитрий Андрейкин (Россия), Ван Хао (Китай). Последние двое заменили Теймура Раджабова и Левона Ароняна, снявшихся с турнира по медицинским соображениям.
Победителем стал российский шахматист Ян Непомнящий, одержавший победу над китайским гроссмейстером Вэй И.

Примечания 

Гран-при ФИДЕ